Zbigniew Rusin (1930–2016) – polski trener i lekarz sportowy.
 Zbigniew Rusin (ur. 1951) – polski profesor nauk technicznych, były prorektor Politechniki Świętokrzyskiej.